Качканарка — река, впадает в Нижне-Качканарское водохранилище, протекает по территории Качканарского городского округа Свердловской области в России. До наполнения Нижне-Качканарского водохранилища Качканарка была левым притоком среднего течения Выи.

Описание 
Качканарка начинается на юго-западных склонах горы Качканар. От истока течёт на юго-запад, потом поворачивает на юг и на высоте 280 м над уровнем моря принимает справа крупнейший приток, далее течёт преимущественно на юго-восток. К западу от Качканара впадает в Нижне-Качканарское водохранилище на высоте 265 м над уровнем моря.

Общая минерализация воды — 177,94 мг/дм³. Жёсткость воды — 2,25 мг-экв/дм³. Кислотность — 8,41 pH

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, Качканарка относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн — Тобол, речной бассейн — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212199000002100.

Примечания 

Бассейн Туры
Реки Качканарского городского округа